Aprilovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Априлово) :
Aprilovo, village bulgare de l'obchtina de Gorna Malina, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Aprilovo, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Aprilovo, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.